Barnim IV. Pomořanský (1325 – 22. srpna 1365) byl vévoda z Pomořanska-Wolgast-Rügenu.

Život 
Barnim se narodil jako prostřední syn vévody Wartislava IV. Pomořanského a jeho manželky Alžběty z Lindow-Ruppin. Jeho starším bratrem byl vévoda Bogislav V. a mladším vévoda Wartislav V.

Oženil se s Žofií z Werle (1329–1364), dcerou Jana II. z Werle. Měli spolu dva syny, Wartislava VI. a Bogislava VI., a dceru Alžbětu, která se provdala za vévodu Magnuse I. Meklenburského.

Pomořansko-Wolgast-Rügen zdědil po smrti svého otce v roce 1326, když mu byl rok.

Císař Karel IV. v roce 1348 Barnimovi udělil říšskou bezprostřednost.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1325
Úmrtí 22. srpna
Úmrtí v roce 1365
Pomořanští vévodové
Muži